Plaatsen in Engeland:
 Exton (Devon), een plaats in het graafschap Devon
 Exton (Hampshire), een plaats in het graafschap Hampshire
 Exton (Rutland), een plaats in het graafschap Rutland
 Exton (Somerset), een plaats in het graafschap Somerset

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Exton (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania

Plaatsen in Australië:
 Exton (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië